Dikov est un patronyme porté notamment par :

  (1861-1928), officier bulgare et russe, lieutenant général ;
  (1910-1985), général et homme politique bulgare ;
 Ivan Dikov (1833-1914), militaire et homme politique russe ;
 Liouben Dikov (1895-1973), avocat bulgare ;
  (1925-1996), archéologue soviétique ;
  (1952-), skieur alpin bulgare ;
  (1992-), joueur de football bulgare ;
  (1979-), musicien, compositeur et artiste bulgare ;
  (1989-), joueur de football russe.